Кара-Мустафа (1592 — 31 января 1644) — крупный турецкий военный и государственный деятель, капудан-паша (17 октября 1635 — 22 декабря 1638), великий визирь Османской империи (23 декабря 1638 — 31 января 1644).

Биография 
Родился в городе Влёра (Албания). 

Получил прозвище из-за того, что был искусным лучником. Мустафа-паша, албанец по происхождению, успешный государственный деятель и военачальник, был человеком, который полностью сделал себя сам. Дослужившись от простого янычара до офицера, он был назначен заместителем командира янычарского корпуса (1634), а позже - и командиром (ага) янычар (1635).

В октябре 1635 года Кеманкеш Кара-Мустафа был назначен капудан-пашой, то есть главнокомандующим османского флота. 

В ноябре-декабре 1638 года он участвовал в осаде турецкой армией Багдада. Великим визирем Мустафа-паша стал в самом прямом смысле на поле боя. После того, как предыдущий великий визирь, Тяготлу Мехмед-паша, погиб во время Персидской кампании в декабре 1638 года при осаде Багдада, Мурад IV назначил на этот пост амбициозного Мустафу-пашу, сделав его в одночасье самым могущественным человеком империи. Это решение принесло свои положительные плоды: он был великолепным дипломатом и невероятным политическим стратегом, ведь именно благодаря его изворотливости османы сохранили за собой власть над городами Басра и Багдад, хотя уступали Иранцам по мощи. Умение блефовать и держать себя во время переговоров сыграло свою роль. Однако власть толкала опытного стратега на преступления. Кеманкеш Кара Мустафа Паша не хотел терять влияния и поэтому безжалостно и жестоко избавлялся от всех, кто проявлял себя на службе и в теории мог претендовать на его место. Двор и так переполненный интригами и внутренними раздорами просто разрывали политические игры.

9 февраля 1640 года султан Мурад IV (1623—1640) скончался от болезни, ему наследовал безумный брат Ибрагим I (1640—1648). В правление нового султана Ибрагима великий визирь Кеманкеш Кара-Мустафа стал де-факто правителем Османской империи. Великий визирь подавил мятежи, сбалансировал бюджет и сократил численность армии: он продолжил реформы, начатые при Мураде IV. Кеманкеш Кара Мустафа сократил численность янычар и кавалеристов до 17 000 и 12 000 соответственно (большое наёмное войско поглощало огромное количество денег из бюджета Османской империи). Он укрепил государственную валюту и требовал, чтобы при внесении сумм и их снятии со счетов казначейства предпочтение отдавалось наличной валюте, а не векселям, и ввел в обращение детально разработанную систему цен. Он также принял меры, направленные против одной из самых трудноразрешимых проблем того времени: увеличения численности тех, кто, не представляя явной ценности для государства, тем не менее получал казённое жалованье.

Великий визирь и валиде-султан не могли долго ладить, это было понятно с самого начала (хотя в первый год их совместного правления даже ходили слухи, что они состояли в тайных любовных отношениях). И он, и она были слишком сильными, независимыми и амбициозными личностями, так что их конфликт был всего лишь вопросом времени. К тому же, Мустафа-паша всегда был честным, исполнительным служакой, всячески преследующим коррупцию среди высших чиновников Блистательной Порты. Чем “наступал на хвост” Кёсем-султан, для которой коррупция была главным смыслом власти и средством управления государством.

В 1642 году великий визирь Кеманкеш Кара-Мустафа отнял Азов у донских казаков, но получил город совершенно разрушенным самими казаками, вышедшими оттуда по царскому повелению.

Соперники 
Главными его соперниками во дворце во времена султана Мурада были Силахдар Мустафа паша и Дели Хюсейн паша. Эти два соперника всячески наговаривали султану, пытаясь отправить Кеманкеш пашу из дворца, но безуспешно. После смерти Мурада, Кеманкеш паша остался на должности главного визиря и избавился от своих врагов.

Если в начале правления Ибрагима Кеманкеш Кара Мустафа-паша и Кёсем-султан действовали согласованно и сообща, то с течением времени их отношения накалились. 

В год завоевания Азова, великий визирь Кара Мустафа избавился от Cилахдара Мустафы-паши, бывшего любимцем Мурада IV. Как фаворит султана Силахдар-паша был влиятелен в правление Мурада и, несмотря на смерть своего покровителя, сохранил позиции, наладив связи с валиде-султан. Мустафа-паша должен был жениться на Исмихан Кае-султан, и брак этот был спланирован ещё Мурадом. Великий визирь был против этого брака, который делал Силахдара-пашу ещё сильнее. Бывший приближенный Мурада IV накопил в дни фавора большое богатство. Помимо прочего, он присваивал восьмьдесят тысяч дукатов (ежегодную дань Кипра), которые должен был использовать для содержания армии. Кара Мустафа-паша воспользовался случаем и, обвинив Мустафу-пашу перед султаном, добился казни. Богатства, накопленные Мустафой-пашой, нашлись в его доме в Стамбуле. Валиде-султан защищала Силахдара Мустафу-пашу и эту казнь восприняла как вызов. 

Насухпашазаде Хусейн-паша, который был сыном великого визиря Ахмеда I, Насух-паши, находился в очень плохих отношениях с Кеманкеш Кара Мустафа-пашой. Насухпашазаде Хусейн укрыл одного смутьяна, которого разыскивало правительство, сделав это вопреки указаниям Стамбула, и ставил вензель султана в верхней части своих посланий, что было незаконно, так как визирям в провинциях запрещалось пользоваться привилегией ставить этот вензель. Кроме того, он жаловался на то, что пост губернатора обходится ему настолько дорого, что с доходов, которые дает ему эта должность, он не может оплатить свои колоссальные долги. Катиб Челеби сообщал, что приблизительно в этот период на высшие государственные должности стали назначать тех, кто мог за них заплатить. Тогда Кеманкеш Кара Мустафа назначил Насухпашазаде Хусейна на должность губернатора провинции Сивас, но тайно приказал исполнявшему обязанности губернатора этой провинции оказать ему вооруженное сопротивление. Несчастный губернатор был убит во время стычки, а Насухпашазаде Хусейн направился в Стамбул, чтобы там высказать свои жалобы. По мере того как он двигался по Малой Азии, численность его армии росла. Возле Измита, расположенного в какой-то сотне километров от Стамбула, он разбил наголову высланные против него силы и продолжал двигаться в направлении Ускюдара. Сведения современников о том, чем это для него закончилось, весьма противоречивы. Согласно одной версии, Насухпашазаде Хусейн сел на корабль, совершил плавание по Черному морю, а потом был схвачен агентами правительства неподалёку от города Русе, на Дунае, и убит. Согласно другой версии, великий визирь, сделав вид, что он его прощает, пообещал ему пост губернатора Румелии, а потом направил на другой берег Босфора палачей, чтобы привести в исполнение приговор. Согласно третьей версии он, осмелившись поддержкой своих сторонников, пребывающий ночью в Булгурлу связался с падишахом (Кёсем Султан), но не получил желаемый ответ. На следующее утро Кеманкеш Мустафа Паша послал на него армию, в результате чего Насух-пашазаде был вынужден бежать. Он перешел в Румелию, чтоб скрыться у крымского хана, однако был схвачен на пути в Русе и пытками убит. "Его отрезанную голову оставили перед дворцом Манисы" (июль 1643). 

После этого, Мустафа Паша расположился"независимо" в государственном управлении, однако его противники все еще продолжали действовать.

Характер 
Продолжая трудиться в должности великого визиря при Ибрагиме I, Мустафа-паша пытался пресечь злоупотребление финансами империи. Рискуя жизнью, он честно и откровенно противостоял сумасшедшим капризам распутного султана и боролся с пагубным влиянием его султанш и придворных, которые занимались торговлей должностями и полномочиями. В то же время характер паши нельзя было назвать безупречным: он был жестоким и непримиримым по отношению к своим соперникам и мог использовать любые средства, чтобы избавиться от неприятеля. Однако злейшими врагами визиря стали те, кого в силу пола или положения, его козни не могли затронуть. Одной из причин гибели паши стало оскорбление, которое он нанес одной из женщин, управляющих гаремом. Эта хатун направила Мустафе-паше требование немедленно отправить 500 телег дерева для нужд гарема. В то же время до столицы дошли вести о проблемах в провинциях и на границах. Поглощенный проблемами государства паша проигнорировал требование хатун. Через несколько дней султан отправил ему послание, в котором приказал распустить собрание Дивана и явиться к нему немедленно. 

Визирь подчинился и предстал перед султаном. Ибрагим спросил: «Почему гарем не был снабжен 500 телегами дерева?». 

Визирь ответил: «Они будут отправлены», и храбро добавил: «Мой падишах, разве это мудро или правильно распустить совет Дивана и отложить важнейшие дела государства из-за 500 телег, которые стоят не более 500 асперов? Почему когда я пред Вами, Вы спрашиваете меня о каких-то бревнах, а не о мольбах провинций, состоянии границ или финансов?». 

Муфтий Яхья, узнав об этой беседе, попросил пашу быть более осторожным со словами. На что визирь ответил ему: «Разве хорошо служить султану не значит говорить ему правду? Могу ли я стать льстецом? Я лучше буду говорить свободно и умру, чем буду жить в рабской лжи!».

Мечеть 
Странно иногда видеть звезды Давида на входе в мусульманские храмы, но такова историческая реальность и в Стамбуле такой парадокс возможен. Построенная в 1642 году мечеть Кеманкеша Кары Мустафы в районе Каракей тому яркое свидетельство. 

Сама мечеть небольшая и, чтоб попасть в нее необходимо преодолеть крутой лестничный марш. Возведена мечеть была на развалинах храма Святого Антония, который перестал действовать в 1606 году. Увы, изначальную мечеть постигла та же участь, и была восстановлена спустя годы уже во времена правления султана Абдулхамида II на закате Османской империи.

Восстанавливать мечеть вызвался итальянский архитектор по имени Даранжо. В 2013 году здание с нотками ар-нуво, снова чуть не стало жертвой беспощадного пожара. Под минаретом располагались две порфировые глыбы позднеримского периода, которые, к сожалению, исчезли в неизвестном направлении после реставрационных работ 2008 года.

Смерть 
Великий визирь Кара Мустафа-паша и Кёсем Султан продолжали управлять всеми делами империи в течение первых четырёх лет правления Ибрагима. Распри между Валиде Султан и Великим визирем с каждым годом становились всё сильнее. 

Как упоминал профессор Джереми Филлипс: "Трудно было бы найти двух людей, которые ненавидели бы друг друга сильнее, чем Кара Мустафа и Кёсем Султан" - О.К.Против него выступил триумвират в султанском дворце: валиде-султан Кёсем Султан (мать султана), целитель Джинджи-ходжа и визирь Султанзаде Мехмед-паша. Возглавляемый валиде султан триумвират, стал распространять четко отрежиссированные сплетни против визиря. Кара Мустафа подавал прошение об отставке каждый раз, когда его начинал критиковать султан, но султан отказывался удовлетворять его прошение.

Всем вместе им удалось убедить Ибрагима, что великий визирь враг государства и лично султана. С другим султаном это, скорее всего, не удалось бы, но Ибрагим был не слишком умён - был отдан приказ о казни Мустафы-паши.

Он сбежал и скрылся в своем доме, но был настигнут там. С саблей в руке он до последнего сражался, но благодаря численности противников вскоре был побежден и задушен. Позже дом паши обыскали. В его тайнике нашли 5 картин – портреты Кара Мустафы-паши и других 4 визирей (в то время как мусульмане считали любое изображение человека нечестивым). Считалось, что визирь использовал эти картины для магических ритуалов. Мавр, который якобы учил его колдовству, был сожжен заживо. 

31 января 1644 года было объявлено, что Кара Мустафа скончался от апоплексического удара.

Факты 
 На второй месяц после  восшествия на престол Ибрагима I, на загородном причале Галаты вспыхнул пожар. Когда пороховницу одного из кораблей на причале коснулось пламя, произошел ужасный взрыв. У контролирующего работы по тушению пожара великого визиря Кеманкеша Паши сгорело лицо, некоторые визири получили ранения. 
 В одном из писем Кеманкешу Мустафе Ибрагим I пишет: "Я лежу в коликах и корчусь от боли, приступы бывают со спины, сотрясаюсь. Закладывает уши. Мне так душно, что хочется умереть. В целом, мне плохо. Моя бывшая болезнь вновь начала показывать себя. Не чувствую ни рук, ни головы. Ужасно страдаю...", просит пашу встретиться с главным лекарем и найти спасение от этого горя
 Одной из причин его гибели, возможно, стало подстрекательство капыкулу не есть и поднять бунт на церемонии улуфе. Зачинщиками бунта были его недруги - Джинджи Хусейн и Юсуф Паша. Когда янычары заголосили жалобами "Лишив нас тысяч документов с жалованиями, он лишил покоя многих из нас!", неосведомленный султан разозлился на Мустафу Пашу, грозно спросив: "Почему мои подданные отказываются есть похлебку?". Следом он еще раз обругал визиря в Багдадском павильоне, приказал бостанджи-баши "Забрать!" и быстро покинул помещение. Бостанджи-баши, подумав, что надо забрать печать, не тронул Мустафу Пашу. 
 Когда Альвизе Контарини, посланный Венецианским государством в честь воцарения Ибрагима, прибыл в Стамбул (1640 г.) он передал поздравительные письма для валиде султан великому визирю Кеманкешу Кара Мустафе Паше, чтобы тот, в свою очередь, доставил их валиде. Позже Контарини отметил, что паша, соперничающий с Кёсем для управления слабым Ибрагимом, «как бы презирая их», отказался передавать письма и добавил: «Королевы-матери осман такие же рабыни Великого Сеньора, как и все остальные. Они не являются партнерами или главой государства как таковые в христианских странах».

Мнения 
Кеманкеш Кара Мустафа Паша, будучи "атабеком султаната" и обладателем больших полномочий, занимал пост великого визиря с 1638 по 1644 годы. Веджихи и Катиб Челеби описывают его следующими строками:"Албанец Мустафа путем системы девширме стал янычаром, завоевал доверие Мурада IV и повысился до Секбан-баши (начальника секбанов-псарей). Кара Мустафа желал продолжить реформы Султана Мурада: для этого он понизил число янычар до 17000 человек, а воинов-сипахов - до 12000. Он пытался провести необходимые реформы и для казны, привести в порядок расчеты жалований, выплачиваемых капыкулу, и покончить с их жалобами, а также выплатить улуфе не обесцененными разменными монетами, а ценными европейскими серебряными деньгами, риалом (1 риал = 80 акче). В результате финансовых преобразований, он внес в казну 600 мешков (1 мешок = 100000 акче). Для устранения бесправия в управлении зеаметами и тимарами, он провел перепись провинций. Однако перепись не помешала самоуправству губернаторов. В заключении, Кеманкеш Мустафа Паша был казнен несправедливо. Последующие великие визири брали с него пример. Благодаря ему первые четыре года правления Султана Ибрагима прошли весьма благоприятно".

Сериалы 
В сериале «Великолепный век: Империя Кёсем» роль Кеманкеша-паши сыграл актер Исмаил Демирджи.

Казнённые в Османской империи в XVII веке